Смуглевич — фамилия.

Известные носители:
 Смуглевич, Антоний (1740—1810)  — польский художник. 
 Смуглевич, Лукаш (1709—1780) — польский художник. 
 Смуглевич, Франциск (1745—1807) — польский художник.